Хлорнитрофено́л () — органическое вещество, используется для лечения кожных заболеваний, вызванных грибами и дрожжами, а также грибковых заболеваний наружного слухового прохода.

Физические свойства 
Белый с зеленовато-желтым оттенком или светло-желтый с зеленоватым оттенком кристаллический порошок. 1 % раствор — прозрачная жидкость лимонно-желтого цвета с запахом спирта.

Фармакологическое действие 
Oказывает противогрибковое, антибактериальное действие. Подавляет рост Microsporum canis, Trichophyton gypseum (в концентрации 0,0001 %), Candida albicans (в концентрации 0,0007 %). 0,003 % раствор оказывает фунгицидное действие. В высоких концентрациях проявляет активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая Proteus vulgaris и Pseudomonas aeruginosa).

Применение

Показания 
Грибковые заболевания кожи, в том числе эпидермофития, трихофития, кандидоз, грибковая экзема; микоз наружного слухового прохода.

Противопоказания 
Гиперчувствительность, беременность, кормление грудью.

Особые указания 
Участки кожи, обработанные препаратом, не следует подвергать воздействию солнечных лучей.

Способ применения 
Участки поражения обрабатывают препаратом 2-3 раза в день до исчезновения клинических признаков болезни, затем препарат применяют 1-2 раза в неделю для долечивания, которое должно длиться не менее 4 недель. Для профилактики препарат применяют 1-2 раза в неделю ещё в течение 4-6 нед.

Обычно применяется неразведённый раствор (1 %), только в случаях сильного воспаления или раздражения применяется раствор в разведении с водой 1:1.

Побочные действия 
Раздражение в месте нанесения, фотодерматит, аллергические реакции.

Хранение 
При температуре от 10 °C до 25 °C, в месте, защищенном от детей и доступа света. Срок годности 5 лет.

Отпуск из аптек 
Без рецепта врача.

Ссылки 
 Микозы
 Трихофития
 Кандидоз

Противогрибковые средства
Фенолы
Хлорорганические соединения
Ароматические нитросоединения